Graduación puede referirse a:

 Acto de graduación (graduación académica);
 Rango militar (graduación militar);
 Graduación alcohólica;
 Graduación de dificultad (escalada).